Luxemburgs handbalteam junioren (mannen)
 Luxemburgs handbalteam junioren (vrouwen)